Zbigniew Sosnowski (ur. 1963) – polski przedsiębiorca
 Zbigniew Sosnowski (ur. 1963) – polski polityk